Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal heißen:

 allgemeine Denkmäler zu Ehren des österreichischen Kaisers, siehe Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal.

Baulichkeiten, dem Namen nach:
* Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal (Přívěsť)
 Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal (Pulkau)
 Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal (Salzburg) 
 Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal (Wien)

siehe auch:
 Liste Kaiser Franz Joseph I. als Namensgeber

Franz Joseph I.
Liste (Denkmale)